Decreto Ronchi, dal Ministro dell'ambiente di allora, Edo Ronchi: testo normativo che  ha provveduto all'istituzione del formulario di identificazione dei rifiuti e al modello unico di dichiarazione ambientale (d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, recante Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), attuato con decreto ministeriale 5 febbraio 1998
Decreto Ronchi, dal Ministro per le politiche europee di allora, Andrea Ronchi:  testo normativo recante Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (decreto legge 25 settembre 2009, n. 135)